Прямо́й шлиц () — название исторически первого и простейшего вида шлица резьбовых крепёжных изделий. Представляет собой прямой паз, проходящий через центр головки крепёжного изделия.

Размеры паза в крепёжных изделиях 
Стандартные размеры паза в крепёжных изделиях — винтах, установочных винтах, шурупах нормируются по  и приведены в таблице, все размеры даны в миллиметрах.

Отвёртка под прямой шлиц 
Отвёртка для крепёжных изделий с прямым шлицем может сокращённо называться шлицевая или прямошлицевая, в разговорной речи — плоская, прямая, минусовая, линейная. Рабочий конец отвёртки — лезвие представляет собой клинообразную пластинку.

Особенности 
 Преимущества
 Отвертка легко доводится до нужных размеров на абразивном камне или напильником.
 Одна отвёртка подходит под большинство разноразмерных деталей. При отсутствии отвёртки она может быть заменена стамеской, ножом, монетой, и др.

 Недостатки
 Отвёртка не фиксируется в головке крепёжной детали.
 Крайне вероятен срыв шлица.
 Требует приложения значительного осевого усилия для получения большого крутящего момента (прижимания отвёртки к крепёжной детали).

Маркировка отвёрток 

Отвёртки имеют буквенную маркировку SL (от  — шлиц) с указанием ширины лезвия и (не всегда) толщины шлица в миллиметрах.

Ширина лезвия отвёрток и толщина его в миллиметрах приведена в таблице.

История 
В исторических документах первое упоминание о крепеже и отвёртках с прямым шлицем относится к XV веку.

Примечания

См. также 
 Крестообразные шлицы:
 Phillips
 Pozidriv

Шлицы крепёжных изделий